Йецира (Иецира; ):

 Йецира (мир создания) — в каббале третий из четырёх духовных миров, мир ангелов.
 «Сефер Йецира» (Книга создания) — эзотерическая книга о творении мира, один из основополагающих текстов в каббале.

Примечания